En Pologne, Teklin peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Teklin, un village du powiat de Kępno.

dans la voïvodie de Łódź
 Teklin, un village du powiat de Piotrków,
 Teklin, un village du powiat de Tomaszów Mazowiecki.

dans la voïvodie de Lublin
 Teklin, un village du powiat de Lublin.